Oreana ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oreana (Idaho)
 Oreana (Illinois)
 Oreana (Nevada)